Il toponimo Leba, con diverse grafie, può riferirsi a:

Łeba, città della Polonia nel distretto di Lębork
Léba, dipartimento del Burkina Faso